Джон Рэймонд «Рэй» Скотт (; родился 12 июля 1938, Филадельфия, Пенсильвания) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Университете Портленда, в 1961 году был выбран на драфте НБА под 4-м номером командой «Детройт Пистонс». Позже выступал за команды «Балтимор Буллетс» и «Вирджиния Сквайрз» (АБА). Всего в НБА провёл 12 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 684 игры, в которых набрал 10 184 очка (в среднем 14,9 за игру), сделал 7154 подбора и 1618 передач.

Последние два сезона своей профессиональной карьеры Скотт провёл в АБА, выступая за команду «Вирджиния Сквайрз». Всего за карьеру в АБА он сыграл 127 игр, в которых набрал 1445 очков (в среднем 11,4 за игру), сделал 825 подборов и 163 передачи.

Тренерская карьера 
После завершения профессиональной карьеры тренировал команду «Детройт Пистонс» (1972—1976). В 1974 году признавался тренером года.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Вирджиния Сквайрз»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Детройт Пистонс»
Родившиеся в Филадельфии
Выпускники Портлендского университета